Chiarezza (talvolta chiamato valore o tono) è usato come traduzione del termine inglese lightness. È una proprietà di un colore, o una dimensione di uno spazio di colore, che è definita in modo da riportare la luminosità percepita personale di un colore per l'uomo lungo un asse luminosità-buio.

Vari modelli di colore hanno un termine esplicito per questa proprietà. Il modello di colore Munsell utilizza il termine valore, mentre il modello di colore HSL e lo spazio colore Lab usano il termine Chiarezza. Il modello HSV utilizza il termine in modo leggermente diverso: un colore con un valore basso è quasi nero, ma con un valore elevato è il puro, cioè il colore completamente saturo.

Secondo la teoria sottrattiva dei colori (cioè pitture) le variazioni di valore possono essere raggiunti con l'aggiunta di bianco o nero al colore. Tuttavia, ciò riduce anche la saturazione.

Note

Voci correlate 
Tono (pittura)

Colori